2 miejscowości w Polsce: 
 Słonawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Słonawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
oraz
 rezerwat przyrody Słonawy na pograniczu wsi o tej samej nazwie i miasta Oborniki, w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim